Miejscowości w USA:
 Imlay – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Pershing

Gminy w USA:
 Imlay (ang. Imlay Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Imlay (ang. Imlay Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Pennington